

Persone 
 Bruno Paparella – partigiano e attivista italiano, Segretario Generale dell'Azione Cattolica
 Raffaele Paparella – fumettista e illustratore italiano
 Raffaele Paparella Treccia – mecenate e medico italiano
 Vito Paparella – nome all'anagrafe del rapper Shade

Altro 
 Museo Paparella Treccia Devlet – museo di Pescara